U-17 – niemiecki okręt podwodny typu U-17 z okresu I wojny światowej
 U-17 – austro-węgierski okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej
 U-17 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-17 (S196) – niemiecki okręt podwodny typu 206 z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 UB-17 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej
 UC-17 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich